Ла́дожская ко́льчатая не́рпа () — подвид кольчатой нерпы (Pusa hispida), которая имеет ареал лишь в Ладожском озере на северо-западе России. Внешне похожа на балтийскую нерпу, но мельче и светлее

Балтийская кольчатая нерпа проникла в бассейн Ладожского озера не ранее 10750 лет назад. Развитие подвида началось около 10200 — 10000 лет назад, когда часть популяции балтийской кольчатой нерпы оказалась изолирована в бассейне Ладожского озера, после высыхания Хейниокского пролива в ходе регрессии Анцилового озера.

Имеет определенную генетическую связь с меньшей популяцией в озере Сайма через реку Вуокса, впадающей в Ладожское озеро.

Держится небольшими группами по 7—15 зверей.

Летом животные предпочитают держаться в малонаселенных северных районах озера, где в изобилии имеются островки, камни и мысы, а зимой концентрируются в южной и юго-восточной акваториях водоёма. Естественные враги нерпы — волки и лисицы.

Внешний вид 
Длина тела животных не превышает 135 см, вес — 47 кг. Новорождённый нерпёнок по размерам очень похож на новорождённого ребёнка (рост — около 50 см и вес 4—4,5 кг). Существует 4 варианта меха. Ежегодные линьки происходят в период с апреля по июнь. Окрас меха тёмный (почти чёрный) с белыми кольцами. Ласты короткие и на берегу они не дотягивают до земли.

Размножение 
Кольчатые нерпы становятся половозрелыми в возрасте 5-7 лет. Спаривание происходит в марте—мае. Беременность длится 11 месяцев.

Потомство (один щенок) приносит в феврале—апреле, после чего через 1—1,5 месяца наступает очередной брачный период. Нормальный срок жизни составляет примерно 30—35 лет.

Питание 
Питается нерпа рыбой: ряпушкой, налимом, бычками, трёхиглыми колюшками, сигами, но база рациона — частиковая рыба, ерши и корюшка. В день нуждается в 3-4 килограммах пищи.

Охрана 
На начало 1900-х годов численность ладожских нерп достигала двадцати тысяч особей. На начало 2000-х годов численность популяции не превышает трёх тысяч особей. Резкое сокращение численности связано с браконьерством и с тем, что ладожская нерпа до 1980 года — промысловый зверь (охота была полностью запрещена в 1980 году). Для этого подвида угрозой являются рыболовные сети, индустриализация, слив топлива в воду из судов.

Ладожская нерпа включена в Красную книгу СССР в 1984 году.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 132—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Ладожская нерпа на Валаамских островах
 Ладожская кольчатая нерпа
 Ладожская кольчатая нерпа
 Ладожская нерпа
 Ladoga Seal in Brief

Настоящие тюлени
Ладожское озеро